Бороди́нка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Бородинка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Бородинка — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Бородинка — деревня в Омском районе Омской области.
 Бородинка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Бородинка — село в Тевризском районе Омской области.
 Бородинка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Бородинка — посёлок в составе города Красноуральск Свердловской области.

Другое 
 Бородинка — река в Польше и России приток речки Путиловки, большая её часть находится в Калининградской области.

См. также 
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородина
 Бородино
 Бородинск
 Бородинская
 Бородинский
 Бородинское
 Бородины (значения)